Kazimierz Butowicz pseudonim artystyczny Casimir, (ur. 5 marca 1958  w Szczecinku) – polski artysta malarz i podróżnik.

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał dyplom u prof. Zygmunta Kotlarczyka w 1985 roku.
Opanował wiele technik, uprawia nie tylko malarstwo olejne i akryl, ale również rysunek, akwarele, pastele, używa węgla. Opanował też grafikę komputerową. Mieszkał w Łapszach Niżnych, Kartuzach, Wiedniu Austria, Cattolica Włochy, Pietra Ligure Włochy, Paphos Cypr, Józefowie, Szczecinie . Przebywał  w Ameryce Południowej w Asunción stolicy Paragwaju.

Wystawy zbiorowe 
 1986 - Rzeszów  
 1988 - Warszawa, Arsenał '88 – Wystawa Młodej Plastyki Polskiej 
 1988 - Nowy Targ 
 1992 - Salzburg (Austria)
 1994 - Nancy (Francja)
 1995 - Reutlingen (Niemcy)
 1998 - Girona (Hiszpania)
 2004 - Limassol (Cypr)
 2010 - Szczecinek, "Pokolenia" – Wystawa artystów związanych ze Szczecinkiem z okazji obchodów 700-lecia miasta Szczecinek

Wystawy indywidualne 
 1991 - Kartuzy
 1994 - Szczecinek
 1995 - Cattolica (Włochy)
 1997 - Contrexéville (Francja)
 1997 - Szczecinek
 2009 - Józefów, "Pastelowe rytmy"  
 2015 - Szczecinek 
 2018 - Starogard Gdański, "Kazimierz Butowicz. Ludzie z mojego kraju"

Przypisy 

Polscy malarze współcześni
Absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pasteliści
Urodzeni w 1958
Ludzie urodzeni w Szczecinku